Jasmine Paolini era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Jule Niemeier ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Varvara Gračëva (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (primo turno)
  Anastasija Potapova (secondo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)

  Anna Karolína Schmiedlová (semifinale) 
  Clara Burel (quarti di finale) 
  Jule Niemeier (Campionessa) 
  Ekaterine Gorgodze (primo turno, ritirata)

Wildcard 

  Dea Herdželaš (primo turno)
  Tena Lukas (primo turno)

  Antonia Ružić (secondo turno) 
  Tara Würth (quarti di finale)

Qualificate 

  Mariana Dražić (primo turno)
  Eri Hozumi (primo turno)

 
  Dalila Jakupovič (primo turno) 
  Ayline Samardžić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Makarska Open 2022